Folgende Liste der Länder nach Geburtenrate sortiert Länder und Territorien nach ihrer Fertilitätsrate sowie der Anzahl an Geburten pro 1000 Einwohner. Die Fertilitätsrate gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Durchschnitt in ihrem Leben hat. In modernen Gesellschaften mit geringer Säuglings- und Kindersterblichkeit geht man davon aus, dass rechnerisch etwa 2,1 Kinder pro Frau geboren werden müssen, um die Bevölkerung ohne Wanderung langfristig auf einem konstanten Niveau zu halten.

Bei der jährlichen Anzahl der Geburten pro 1000 Einwohner kommt es nicht nur auf die Fertilitätsrate an, sondern auch auf das durchschnittliche Alter einer Bevölkerung. Ist der Anteil der Menschen im gebärfähigen Alter sehr hoch, kann die Anzahl der Geburten trotz einer relativ niedrigen Fertilität noch hoch sein. Ein weiterer Faktor ist ein Männerüberschuss in der Bevölkerung. In der Volksrepublik China z. B. wäre durch das sehr ungünstige Geschlechterverhältnis von 119 Jungen zu 100 Mädchen (vor allem aufgrund von geschlechtsselektiven Abtreibungen) eine Fertilitätsrate von 2,38 zum Erhalt der Bevölkerung nötig.

Liste 
Die Daten der Fertilitätsrate im Jahr 2022 stammen aus dem CIA World Factbook und die Daten für die durchschnittliche Fertilitätsrate im Jahre 2021 stammen von den Vereinten Nationen. Die Daten für die Anzahl der Geburten pro 1000 Einwohner im Jahr 2022 stammen aus dem CIA World Factbook und die Daten für die durchschnittliche Anzahl der Geburten pro 1000 Einwohner im Jahr 2021 von den Vereinten Nationen. Daten der CIA und Vereinten Nationen können leicht voneinander abweichen, aufgrund von verschiedenen Zeiträumen und Quellen. Länder sind rangiert nach Fertilitätsrate 2021. Abhängige Gebiete sind in Kursivschrift geschrieben. Tabellen sind sortierbar.

Historische Entwicklung 
Folgende Liste zeigt die Entwicklung der Fertilitätsrate pro Frau verschiedener Länder über Zeit. Alle Daten stammen von der UN. Länder sind sortiert nach der durchschnittlichen Fertilitätsrate im Zeitraum von 1950 bis 1955. Tabelle ist sortierbar.

Siehe auch 
 Zusammengefasste Geburtenziffer
 Liste der Länder nach Todesrate
 Liste der Länder nach mittlerem Geburtsalter

Einzelnachweise 

Geburtenrate
Geburtenrate
Geburt